Гости́нна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Гостинна вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Гостинна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Гостинна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Гостинна вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Гостинна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Гостинна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Гостинна вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці